Thomas „Tommy” Schwall (ur. 1 lub 13 sierpnia 1983 w Steamboat Springs) – amerykański skoczek narciarski. Dwukrotny olimpijczyk (2002 i 2006), a także uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich (2002 i 2004), brał również udział w mistrzostwach świata juniorów (2001). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Zaczął jeździć na nartach w wieku 5 lat. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował 21 lutego 1998 w Ishpeming – w rozegranym wówczas konkursie Pucharu Kontynentalnego zajął 57. miejsce, plasując się tuż za startującą w zawodach mężczyzn kobietą – Karlą Keck.

W sezonie 1999/2000 bez sukcesów kilkukrotnie startował w zawodach Alpen Cup (ani razu nie punktował). 22 stycznia 2000 w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Braunlage zajął 17. pozycję, po raz pierwszy zdobywając punkty tego cyklu. 26 lutego 2000 w Iron Mountain zadebiutował w Pucharze Świata zajmując ostatnią, 60. lokatę – za swój skok na Pine Mountain Jump, w którym uzyskał odległość 65,5 metra, otrzymał łączną notę w wysokości 1,4 punktu. W lutym 2001 w Karpaczu miał miejsce jedyny w karierze Schwalla występ w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie drużynowym zajął 13. pozycję, a w rywalizacji indywidualnej był 47.

13 stycznia 2002 w Sapporo po raz pierwszy zajął miejsce w czołowej „dziesiątce” zawodów Pucharu Kontynentalnego. Dwa tygodnie później w Westby dwukrotnie stanął na podium zawodów tej rangi – 26 stycznia wygrał, a dzień później był drugi. W lutym 2002 zadebiutował w zimowych igrzyskach olimpijskich – w kwalifikacjach na skoczni dużej wyprzedził tylko Tambeta Pikkora i odpadł z dalszej rywalizacji, a w zmaganiach drużynowych zajął 11. lokatę. W marcu tego samego roku zajął 39. pozycję w mistrzostwach świata w lotach narciarskich.

W sierpniu 2002 zadebiutował w Letnim Grand Prix – 10 sierpnia w Hinterzarten odpadł w kwalifikacjach, a dzień później był 46. w konkursie głównym. W sezonie 2002/2003 startował głównie w Pucharze Świata, jednak w 13 startach aż 12 razy odpadał w kwalifikacjach. Z kolei w jedynym występie w konkursie głównym zanotował najlepszy wynik w karierze w zawodach tej rangi (22 marca 2003 był 39. w Planicy – był to jednocześnie jego ostatni w karierze występ w głównej części zmagań w tym cyklu, bowiem w kolejnych sezonach ani razu nie przebrnął już kwalifikacji). W marcu 2003 zajął także 6. lokatę w jednoseryjnym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Ishpeming.

W lipcu 2003 dwukrotnie zajmował miejsca w czołowej „dziesiątce” Letniego Pucharu Kontynentalnego – w Calgary był szósty, a w Park City piąty. 14 sierpnia 2003 w Courchevel zajął 17. miejsce w zawodach Letniego Grand Prix, zdobywając pierwsze w karierze i jedyne punkty tego cyklu. W lutym 2004 zajął 45. lokatę w konkursie indywidualnym mistrzostw świata w lotach narciarskich.

W sezonach 2004/2005 i 2005/2006 nie odnosił większych sukcesów na arenie międzynarodowej, startując głównie w Pucharze Kontynentalnym, gdzie punktował niemal wyłącznie w słabo obsadzonych zawodach rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych. W lutym 2006 po raz drugi w karierze wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich – w obu konkursach indywidualnych odpadł w kwalifikacjach, a w rywalizacji drużynowej zajął 14. pozycję. Start na skoczniach olimpijskich Stadio del Trampolino był jednocześnie jego ostatnim w karierze występem w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS.

Z powodu problemów finansowych i braku satysfakcjonujących go wyników po sezonie 2005/2006 zakończył karierę sportową.

Na arenie krajowej pięciokrotnie zdobywał brązowe medale mistrzostw Stanów Zjednoczonych – zarówno na skoczni normalnej, jak i dużym obiekcie w 2005 i 2006, a w 2004 tylko na skoczni dużej. W sezonie 2003/2004 i 2004/2005 zwyciężał w klasyfikacji generalnej cyklu zawodów krajowych U.S. Super Tour.

Schwall w czasie uprawiania skoków narciarskich kilkukrotnie doznawał kontuzji – w sezonie 2000/2001 doznał złamania obojczyka, w 2001 przeszedł operację obu kolan, a we wrześniu 2002 ponownie został poddany operacji lewego kolana. Ze względu na sylwetkę przyjmowaną w trakcie skoków był w swoim kraju określany mianem „lotnika”, choć jego rekord życiowy wynosił 178 metrów (został ustanowiony w 2003 na Letalnicy w Planicy). W 2008 został włączony do amerykańskiej galerii sławy skoków narciarskich (The American Ski Jumping Hall of Fame).

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Schwalla na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy olimpijczycy
Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Steamboat Springs
Urodzeni w 1983